Paroisse ist Namensbestandteil folgender Orte:

 Hyèvre-Paroisse, französische Gemeinde im Département Doubs 
 La Grande-Paroisse, französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Maizières-la-Grande-Paroisse, französische Gemeinde im Département Aube
 Saint-Germain-les-Paroisses, französische Gemeinde im Département Ain
 Paroisse de Caddo, Parish im US-amerikanischen Bundesstaat Louisiana
 Paroisse de Saint-Tammany, Parish im US-Bundesstaat Louisiana